Damernas 10 kilometer i längdskidåkning vid världsmästerskapen i nordisk skidsport 2015 hölls på Lugnets skidstadion i Falun, Sverige, den 24 februari 2015. Tävlingen var i fristil och man startade individuellt.

Regerande mästare var Therese Johaug från Norge. Guldmedaljör blev Charlotte Kalla från Sverige.

Baninformation

Resultat
Tävlingen startade klockan 13:30 lokal tid (UTC+1).

Referenser

Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2015